Григо́рий Евдоки́мов:
 Евдокимов, Григорий Еремеевич (1884—1936) — советский партийный и профсоюзный деятель.
 Евдокимов, Григорий Петрович (1919—2014) — полковник, Герой Советского Союза.